A Fada dos Meus Fados é o 16º álbum do cantor português Roberto Leal, lançado em 1988, em vinil, pela gravadora Polydor. Nele, contém o grande sucesso do cantor, a música "Fatamorgana (Rame Rame)", que disparou nas paradas de sucesso da época e foi apresentado em vários programas de televisão.

Faixas

Lado A
 "Fatamorgana (Rame Rame)"
 "A Fada dos Meus Fados"
 "O Dia Raiou"
 "Desencontros de Primavera"
 "Céu Azul"

Lado B
 "Vem Ver o Vira Virar"
 "Canto a Portugal (Un Canto a Galícia)"
 "Quando Florescem As Rosas"
 "Canção Para Meus Filhos"
 "A Mais Linda Rosa"

Álbuns de 1988

1988 na música